Свиридовський — українське прізвище.

Відомі носії 

 Свиридовський Михайло Миколайович (1908—1973) — радянський футболіст та футбольний тренер. Учасник матчів в окупованому Києві в 1942 році в складі команди «Старт», зібраної з гравців київських клубів «Динамо» і «Локомотива».
 Свиридовський Анатолій Григорович (1922—1968) — український радянський військовик, Герой Радянського Союзу (1944).